The Elephant Man, all'anagrafe Joseph Merrick – cittadino inglese noto a causa della sua deformità
 The Elephant Man and other Reminiscences – libro di Frederick Treves del 1923
 The Elephant Man. A study in human dignity – libro di Ashley Montagu del 1971
 The Elephant Man – opera teatrale di Bernard Pomerance del 1977
 The Elephant Man – film diretto da David Lynch del 1980
 The Elephant Man – film per la televisione diretto da John Bernard "Jack" Hofsiss del 1982
 Elephant Man – cantante e rapper giamaicano